Kreis Borken, een district in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Borken (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Borken (Brandenburg), een stadsdeel van Herzberg (Elster) in de Duitse deelstaat Brandenburg
Borken (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Borken (Meppen), een plaats in de gemeente Meppen in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Borken (Schapen), een plaats in de gemeente Schapen in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Borken (Mecklenburg-Voor-Pommeren), een plaats in de gemeente Viereck in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren